«Driver 8» puede referirse a:

Rock 
 Driver 8, Canción del grupo R.E.M.
 Driver 8, grupo español de rock americano (1996-2005).